Bad Religion (EP) — первый EP-релиз и первая официальная запись выпущенная в феврале 1981 года американской панк-рок группой Bad Religion.

Запись 
Запись мини-альбома состоялась в октябре 1980 года в студии под названием «Studio 9», расположенной в Лос-Анджелесе на Бульваре Сансет и Западном Авеню над офисом и аптекой.
На момент выхода альбома Грегу Граффину и басисту Джею Бентли было по 16 лет, а Гуревичу и барабанщику Джею Зискруту по 18 лет.

Список песен

Участники 
 Грег Граффин — вокал
 Бретт Гуревич — гитара
 Джей Бентли — бас гитара
 Джей Зискрут — барабаны

Примечания 

Альбомы Bad Religion
Альбомы на английском языке
Альбомы Epitaph Records